Coppa dei Campioni 1992-1993 – torneo di hockey su pista
 Coppa dei Campioni 1992-1993 – torneo di pallavolo femminile
 Coppa dei Campioni 1992-1993 – torneo di pallavolo maschile